

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Wierzbiczany – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Gniewkowo 
 Wierzbiczany – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Gniezno

Zobacz też
 Małachowo-Wierzbiczany